Šamši-Adad ist der Name fünf assyrischer Könige

 Šamši-Adad I., assyrischer König und Begründer des altassyrischen Reiches
 Šamši-Adad II., 57. assyrischer König
 Šamši-Adad III., 59. assyrischer König
 Šamši-Adad IV., assyrischer König von 1054 v. Chr. bis 1051 v. Chr.
 Šamši-Adad V., assyrischer König von 823 v. Chr. bis 811 v. Chr.